Кия́шко (, реже ) — украинская фамилия. Получила распространение среди запорожского и кубанского казачества.

Известные носители 

 Кияшко, Анатолий Иванович (род. 1947) — советский изобретатель, председатель профкома СКП АвтоВАЗ (1981-1984).
 Кияшко, Андрей Иванович (1857—1917) — русский генерал-лейтенант, губернатор Забайкальской области.
 Кияшко, Виктор Иванович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Кияшко, Владимир Фёдорович (род. 1947) — советский и российский гандбольный тренер и судья.
 Кияшко, Григорий Григорьевич (1919—1995) — Герой Советского Союза.
 Кияшко, Елена Владимировна (по мужу: Зеленская; род. 1978) — жена избранного президента Украины В. А. Зеленского.
 
 Кияшко, Михаил Фёдорович (1913—1991) — Герой Советского Союза.
 Кияшко, Николай Никандрович (1922—2004) — Герой Советского Союза.
 Кияшко, Фома Михайлович (1900—1996) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск (1944).

См. также 
 Кияшки — село в Комсомольском городском совете Полтавской области Украины.